Ragusa kan syfta på:

 Republiken Ragusa – en stadsstat i Dalmatien i södra Kroatien 1358–1808
 Dubrovnik - en stad i Kroatien som officiellt hette Ragusa fram till 1918.

Geografi

Kroatien

 Ragusa – italienska namnet på Dubrovnik

Italien 

 Ragusa (provins), Sicilien, 
 Ragusa – en kommun i Sicilien,

Personer
 Cinzia Ragusa (född 1977), italiensk vattenpolospelare

Robotskapade Italienförgreningar